Slovo únos vyjadřuje v původním významu nezákonné zmocnění se osoby nebo osob zpravidla proti jejich vůli. Příkladem jsou únosy na Dawson's Field či únos Adolfa Eichmanna.

Umění

Filmy 
 Únos (film, 1952) – propagandistický československý film o přeletu 3 letadel Dakota z Československa do Německa
 Únos (film, 1960), angl. Kidnapped – britské rodinné drama režiséra Roberta Stevensona
 Únos (film, 1971), angl. Kidnapped – britský historický film z roku 1971
 Únos (film, 1995), angl. Kidnapped – americký film režiséra Ivana Passera
 Únos (Mostowův film), angl. Breakdown – americké akční drama režiséra Jonathana Mostowa z roku 1997 s Kurtem Russellem v hlavní roli
 Únos (Heddenův film), angl. Any Place But Home – americké akční drama režiséra Roba Heddena z roku 1997
 Únos (film, 1999), angl. Hijack – americký thriller režiséra Wortha Keetera
 Únos (Bruggeho film), angl. The Clearing – americko-německý thriller režiséra Bruggeho film z roku 2004
 Únos (Suárezův film), angl. Rabbit on the Moon – britsko-mexický thriller režiséra Jorge Ramíreze Suáreze z roku 2004
 Únos (film, 2006), angl. Lifted – animovaný krátkometrážní sci-fi film režiséra Garyho Rydstroma
 Únos (film, 2007), angl. Hijack – britský dokumentární film
 Únos (film, 2017) – slovenský film Mariany Čengel Solčanské

Opera 
 Únos ze serailu – komická opera Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1782

Související články 

 UNOS, angl. zkratka United Network for Organ Sharing – nezisková vědecká organizace zastřešující transplantologický program v USA

Externí odkazy